een speelbord om op te dammen
 Dambord (Ammerzoden), een plaats in Gelderland
 Dambord van Adelson, een visuele illusie
 Het Dambord, een middeleeuws huis in Diest

Biologie 
 Dambordje (Melanargia galathea), een vlindersoort
 Dambordjes-associatie (Circinarietum contortae), een associatie uit het dambordjes-verbond (Circinarion calcareae)